De Rally van Portugal 1983, formeel 17º Rallye de Portugal Vinho do Porto, was de 17e editie van de rally van Portugal en de derde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1983. Het was de 114e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Estoril.

Verslag 
Lancia bewees op het asfalt de bovenliggende hand te hebben tegenover Audi, maar verloor daarna positie op de onverharde proeven. Hierop kwam de Audi quattro A1 namelijk in zijn element en maakte vooraan in het klassement de pikorde uit met rijders Hannu Mikkola, Stig Blomqvist en Michèle Mouton. Nadat Blomqvist vanwege een technisch probleem moest opgeven, was het Mikkola die zijn tweede opeenvolgende overwinning op naam schreef, terwijl Mouton op minder dan een minuut achterstand als tweede eindigde. Walter Röhrl bleef na zijn leidende positie kwijt te zijn geraakt tijdens dag drie van de rally redelijk in het spoor van de Audi's en completeerde het podium uiteindelijk als derde.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klasse Groep 4 waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Por
Rally van Portugal